Meretseger (mitologija), egipatska božica s glavom kobre,
 Meretseger (planina), planina oblika piramide u Dolini kraljeva,
Meretseger (kraljica), egipatska kraljica.